Biblioteca palatina di Caserta
 Biblioteca palatina della Città del Vaticano
 Biblioteca palatina Mediceo Lotaringia (smembrata tra la Biblioteca Medicea Laurenziana e la Biblioteca Magliabechiana)
 Biblioteca palatina Lorenese
 Biblioteca palatina di Heidelberg
 Biblioteca palatina di Parma